Rapimento e riscatto (Proof of Life) – film del 2000 diretto da Taylor Hackford
 Proof of Life – album di Scott Stapp del 2013